Tkatchenko (en , parfois orthographié Tkachenko, transcription anglophone) est un nom ukrainien. Tkachenko est la version de l'Ukraine centrale et orientale du nom , d'Ukraine occidentale, qui signifie « tisserand ». Il est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Ekaterina Tkachenko, skieuse alpine russe ;
 Igor Tkatchenko, pilote de l'armée de l'air russe ayant vécu au  ;
 Ivan Tkatchenko, joueur russe de hockey sur glace ;
 Justin Tkatchenko, personnalité médiatique et homme politique papou-néo-guinéen ;
 Mikhail Stepanovich Tkatchenko, peintre russe du  ;
 Marina Tkatchenko, joueuse ukrainienne de basket-ball ;
 Nadiya Tkachenko, athlète soviétique ;
 Sergey Tkachenko, sauteur à ski kazakh ;
 Vladimir Tkatchenko, basketteur d'URSS ;
 Vladimir Tkatchenko, nageur soviétique.

Voir aussi

Patronyme ukrainien